Тигр Джунга — чемпион на аренах Ауда и, как сообщается, убил 30 львов на арене и ещё одного в зоологическом саду Лондона.

Жестокие развлечения, которые доставляли наслаждение монархам востока знакомы всем, кто изучает историю востока, и кто нашёл замечательную тему для размышлений в последнем монархе, который правил великим королевством Ауд. Различные виды животных содержались с одной целью — чтобы драться друг с другом, и среди самых прославленных из этих воинственных животных был великолепный тигр по имени Джунгла.

Этот замечательный зверь был привезён в Англию, и мне посчастливилось сделать портрет, нарисованный с живого существа.

Джунгла — один из крупнейших, если не самый крупный тигр, когда-либо ступавший на английскую землю, и даже когда он был помещён в тесную деревянную клетку, которая не позволяла ему поднять свою благородную голову, встав во весь рост, и позволяла сделать только маленький шаг вперёд или назад, его размеры были особенно впечатляющи. 

Высотой он был четыре фута, а об остальных пропорциях можно судить по рисунку. Общая длина зверя, по словам его владельца, составляет тринадцать футов шесть дюймов, а в обхвате он был четыре фута восемь дюймов.

Его выставляли против многих зверей, и он всегда выходил победителем из боя с любым зверем, будь то буйвол с огромными тяжёлыми рогами, или тигр, такой же, как он. Последний тигр, с которым он дрался, был убит в течение 15 минут.

Тигр Джунга прославился своими битвами с другими животными, особенно другими тиграми, при дворе Nusir-V-Deer, короля маленькой территории близ Калькутты.

Тигр короля Ауда, как сообщается, убил 30 львов и ещё одного, после того, как животное было перевезено в зоологические сады в Лондоне.

Примечания

Литература 
A Private Life of an Eastern King. By a Member of the Household of His Late Majesty, Nussir-V-Deen, King of Oude" (New York: Redfield, 1855), 180-82

Знаменитые тигры